De taxi-oorlog is een boek uit 2002 van Remko Weingarten.

Remko Weingarten speelde aan het eind van de jaren 90 een hoofdrol in de Amsterdamse taxiwereld. Het boek beschrijft Weingartens idee om een concurrerende taxicentrale op te zetten in de door TCA beheerste Amsterdamse taxiwereld.
Hij wist met veel enthousiasme, doorzettingsvermogen, maar vooral een grote mate van durf zijn bedrijf Taxidirekt op te zetten. 

Dat ging al niet van een leien dakje, want de macht van de Amsterdamse bureaucratie moest eerst worden doorbroken. Maar toen de vergunningen er eindelijk waren begon de strijd pas echt: Taxidirect was duidelijk niet welkom in het TCA-bolwerk.  Een ware taxi-oorlog ontstond, met de nodige gewelddadigheden die regelmatig de landelijke pers haalden: taxi’s werden in brand gestoken, bedreigingen waren aan de orde van de dag en zelfs de klanten moesten het soms ontgelden. Het boek is een onthullend verslag van een oorlog die pal onder de ogen van de autoriteiten en op de openbare weg werd uitgevochten.   

Maar drie jaar geweld, intimidatie en ook interne conflicten konden Taxidirect niet stoppen. De monopoliepositie van TCA was ten einde en de Amsterdamse taxiwereld was voorgoed veranderd.  De Amsterdamse taxi-oorlog is inmiddels verfilmd. In september 2006 ging de thriller 'Nachtrit' op het Nederlands Film Festival te Utrecht in première. De hoofdpersoon is niet directeur Weingarten maar een taxichauffeur, en vanzelfsprekend is het filmverhaal wel gebaseerd op het ontstaan van Taxidirect, maar sterk geromantiseerd.

Taxi-oorlog